Maren Hammerschmidt (ur. 24 października 1989 we Frankenbergu) – niemiecka biathlonistka, dwukrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Hammerschmidt pojawiła się w 2007 roku, startując na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Jace. Zdobyła tam brązowy medal w sprincie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Ruhpolding zwyciężyła w sprincie oraz sztafecie. Ponadto na mistrzostwach świata juniorów w Torsby ponownie zdobyła dwa medale, złoto w sprincie oraz brąz w sztafecie.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 16 marca 2012 roku w Chanty-Mansyjsku, zajmując 34. miejsce w sprincie. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze punkty. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanęła 11 grudnia 2015 roku w Hochfilzen, kończąc rywalizację w sprincie na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzieliła dwie rodaczki: Franziskę Hildebrand i Miriam Gössner. Najlepsze wyniki osiągnęła w  sezonie 2017/2018, kiedy zajęła 16. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Oslo w 2016 roku wspólnie z Franziską Preuß, Franziską Hildebrand i Laurą Dahlmeier zajęła trzecie miejsce w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Hochfilzen razem z Hinz, Hildebrand i Dahlmeier zwyciężyła w tej samej konkurencji. Na tej samej imprezie była też między innymi siódma w biegu indywidualnym. Brała też udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie w swoim jedynym starcie była siedemnasta w biegu indywidualnym.

Po sezonie 2021/2022 zakończyła sportową karierę.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium indywidualnie

Zwycięstwa w zawodach drużynowo

Miejsca na podium drużynowo

Miejsca w poszczególnych zawodach 
Stan po sezonie 2017/2018

Puchar IBU

Miejsca na podium indywidualnie

Przypisy

Bibliografia 

 

 
 

Niemieckie biathlonistki
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1989